Juan Sebastián Cabal e Robert Farah eram os defensores do título mas perderam para Martin Kližan e Philipp Oswald nas semifinais.
Kližan e Oswald conquistaram o título derrotando Pablo Andújar e Oliver Marach na final por 7–6(7–3), 6–4.

Cabeças de chave

Chave

Chave

Referências
 Chave principal

D